Платек — польская фамилия.
 Платек, Зенон (1927—2009) — генерал госбезопасности ПНР.
 Платек, Станислав (род. 1951) — польский шахтёр, активист профсоюза Солидарность, лидер сопротивления на шахте «Вуек».